Tancred Ibsen ist der Name folgender Personen:

* Tancred Ibsen (Regisseur) (1893–1978), norwegischer Offizier, Filmregisseur und Drehbuchautor 
 Tancred Ibsen junior (1921–2015), norwegischer Diplomat